Vivaldo Fornaciari (n. 1904) – calciatore italiano
 Vivaldo Fornaciari (n. 1912) – calciatore, farmacista e partigiano italiano